Teleman ist der Name von:
 Constantin Teleman, rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Kostake Teleman (1933–2007), rumänischer Mathematiker
 Ulf Teleman (* 1934), schwedischer Linguist

 der englischen Indie-Pop-Band Teleman (Band)

Siehe auch:
 Telemann (Begriffsklärung)
 Thelemann